Дядю́н — фамилия. Известные носители:
 Дядюн, Владимир Сергеевич (род. 1988) — российский футболист, нападающий.
 Дядюн, Тимофей Никитович (1911—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.